Op de 76e editie van de Australian Open 2002 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 16 tot en met 27 januari 2002.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Serena en Venus Williams hadden zich niet voor het toernooi aangemeld – Serena kon, wegens een blessure, niet spelen en Venus wilde liever geen ander als partner.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikte de halve finale. Na de eerste set in de tiebreak te hebben gewonnen, moesten ze evenwel de tweede en derde set prijsgeven aan het als achtste geplaatste duo Martina Hingis / Anna Koernikova dat daarmee met slechts één verloren set naar de finale mocht. Daar ontmoetten zij het als dertiende geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario, die de eindstrijd ingingen zonder ook maar een enkele set te hebben ingeleverd. Hingis/Koernikova wonnen de eerste set, verloren de tweede in de tiebreak, wisten zich te herstellen en konden met ruime marge de derde set, en daarmee de titel, pakken. Het was hun elfde gezamenlijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast al 24 dubbelspeltitels met andere partners; Russin Koernikova vier.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met Ai Sugiyama uit Japan – zij waren als vierde geplaatst en bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van de latere finalistes Hantuchová en Sánchez Vicario. De Belgische Els Callens en Nicole Pratt uit Australië waren als zevende geplaatst en bereikten eveneens de derde ronde, waarin het Tsjechische duo Dája Bedáňová en Květa Hrdličková te sterk voor hen was.

Het Nederlandse koppel Kristie Boogert / Miriam Oremans had ook al de derde ronde als eindstation – nadat zij nog in de tweede ronde hun landgenote Caroline Vis (samen met Française Alexandra Fusai als zeventiende geplaatst) naar huis hadden gestuurd, moesten zij vervolgens het hoofd buigen voor de latere winnaressen. Ook de Nederlandse Anousjka van Exel, die samen speelde met Natalie Grandin uit Zuid-Afrika, bereikte de derde ronde – zij verloren van het Spaanse koppel Conchita Martínez en Magüi Serna.

Geplaatste teams 

 Het als elfde geplaatste team had zich voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2002